Yaroslava Shvedova era la detentrice dell'ultima edizione del torneo disputatasi nel 2015, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo per via di un infortunio.

In finale Belinda Bencic ha battuto Hsieh Su-wei con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Wang Qiang (primo turno)
  Evgeniya Rodina (secondo turno)
  Duan Yingying (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei (finale)

 Yanina Wickmayer (secondo turno)
 Ana Bogdan (semifinale)
 Misaki Doi (primo turno)
 Naomi Broady (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hua Hin Open 2017